Domodossola – città della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Domodossola – frazione di Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi
I Domodossola – gruppo vocale e strumentale italiano